Osoby o tym nazwisku:
 Boris Gorbań – rosyjski lekkoatleta
 Fiodor Gorbań – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa